Prisons de femmes, film de Roger Richebé, sorti en 1938
 Prisons de femmes, film de Maurice Cloche, sorti en 1958